Джувани () — албанская фамилия. Известные носители:

 Джувани, Александр (1888—1961) — албанский языковед, писатель и старейший деятель народного просвещения.
 Виссарион (Джувани) (1890—1965) — епископ Албанской православной церкви, митрополит Бератский, Влёрский и Канинский.